Meljine este un oraș din comuna Herceg Novi, Muntenegru.

Demografie

Piramida vârstelor (2003)

Repartiția populației pe naționalități

Referințe

Legături externe 

 Meljine na portalu Herceg Novi 

Localități din comuna Herceg Novi
Orașe din Muntenegru